X2, X.2, X-2 ou X02 peut faire référence à :

Cinéma 
 X-Men 2 (X2), un film américain réalisé par Bryan Singer, sorti en 2003.

Domaine militaire 
 Bell X-2, un avion expérimental américain ;
 Mitsubishi X-2, le prototype d'avion furtif japonais.

Informatique et télécommunications 
 Athlon 64 X2, une série de microprocesseurs produits par AMD ;
 Nokia X2, un téléphone mobile de Nokia ;
 Turion 64 X2, un microprocesseur produit par AMD ;
 X.2, les services internationaux de transmission de données et fonctionnalités optionnelles offertes aux utilisateurs des réseaux publics de données et des réseaux numériques à intégration de services, selon la liste des normes de l'Union internationale des télécommunications ;
 X2, une solution logicielle pour aveugles et mal-voyants, créé en 2011 par la Société Voxside.

Jeux vidéo 
 Mega Man X2, un jeu vidéo d'action-plates-formes sorti en 1995 ;
 , un jeu vidéo de type Shoot'em up sorti 1996 ;
 Guilty Gear X2, un jeu vidéo de combat sorti en 2002 ;
 Final Fantasy X-2, un jeu vidéo de rôle sorti en 2003 ;
 X²: The Threat, un jeu vidéo de commerce, de gestion et de combat spatial sorti en 2005 ;
 Cosmos X2, un jeu vidéo de type Shoot'em up sorti 2010.

Loisirs 
 X2, des montagnes russes du parc américain Six Flags Magic Mountain.

Médecine 
 Exposition à un feu maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage (X02), d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
 BMW X2, un modèle de crossover du constructeur allemand BMW ;
  ;
 Sikorsky X2, un hélicoptère expérimental américain.

Voir aussi 
 χ², , ou Khi carré, une loi, un test ou une méthode cryptanalytique.
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres